Lista planetelor minore: 198001–199000

198001–198100

198101–198200

198201–198300

198301–198400

198401–198500

198501–198600

198601–198700

198701–198800

198801–198900

198901–199000

Lista planetelor minore (198001-199000)